Die Saison 2019/20 der Regionalliga Nordost war die achte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 26. Juli 2019 mit dem Spiel des 1. FC Lokomotive Leipzig gegen Hertha BSC II eröffnet und sollte am 16. Mai 2020 enden. Vom 16. Dezember 2019 bis zum 30. Januar 2020 wurde die Spielzeit durch die Winterpause unterbrochen, nach dem 13. März erneut aufgrund der COVID-19-Pandemie. Dies führte auch zu einer Entscheidung vom 5. Juni, die Saison vorzeitig abzubrechen.

Saisonverlauf 
Bereits innerhalb der Winterpause stand mit dem FC Rot-Weiß Erfurt der erste Absteiger fest. Der Verein hatte seine erste Mannschaft aufgrund von Zahlungsunfähigkeit Ende Januar 2020 vom Spielbetrieb abgemeldet. Nach dem Westregionalligisten SG Wattenscheid 09 war Erfurt bereits der zweite Verein, der in der laufenden Saison diesen Schritt gehen musste. Am 26. Juni 2020 gab auch Wacker Nordhausen bekannt, sich aus der Regionalliga zurückzuziehen.

Bis zur Unterbrechung hatten der Drittligaabsteiger Energie Cottbus, die VSG Altglienicke sowie der 1. FC Lokomotive Leipzig um die Tabellenspitze gekämpft, auch die zweite Mannschaft von Hertha BSC war über lange Strecken im Spitzenfeld vertreten.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Der NOFV gab am 13. März 2020 bekannt, den Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost aufgrund der COVID-19-Pandemie in Deutschland zunächst bis zum 22. März 2020 auszusetzen. Im Anschluss teilte der DFB die geschlossene Entscheidung der 21 Landesverbände, den Spielbetrieb ab der Regionalliga abwärts bis auf Weiteres auszusetzen, mit.

Am 5. Juni wurde auf einer NOFV-Präsidiumssitzung über weitere Schritte entschieden. Da nicht jeder Teilnehmer dieselbe Anzahl an absolvierten Partien vorzuweisen hatte, wurde auf Basis der letzten bekannten Tabellenkonstellation die Quotientenregel angewandt (Punkteschnitt pro absolviertem Spiel). Daraus resultierend wurde der 1. FC Lokomotive Leipzig zum Meister gekürt und als Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga gemeldet. Darüber hinaus musste keine Mannschaft bis auf Erfurt, das bereits vorher seine erste Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet hatte, absteigen, zur nächsten Saison sollen hingegen wie zuvor die Aufsteiger aus der untergeordneten Oberliga das Teilnehmerfeld komplettieren.

Teilnehmer 

Für die Regionalliga Nordost 2019/20 qualifizierten sich folgende Mannschaften:
 der Absteiger aus dem Gebiet Nordost der 3. Liga 2018/19:
 Energie Cottbus
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga Nordost 2018/19:
 Berliner AK 07
 Wacker Nordhausen
 Hertha BSC II
 FC Rot-Weiß Erfurt
 1. FC Lokomotive Leipzig
 SV Babelsberg 03
 VfB Germania Halberstadt
 VfB Auerbach
 ZFC Meuselwitz
 FC Viktoria 1889 Berlin
 BFC Dynamo
 FSV Union Fürstenwalde
 VSG Altglienicke
 Bischofswerdaer FV 08
 FSV Optik Rathenow
 der Meister der Oberliga Nordost (Staffel Nord) 2018/19:
 SV Lichtenberg 47
 der Meister der Oberliga Nordost (Staffel Süd) 2018/19:
 BSG Chemie Leipzig

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Der Meister ist für die Aufstiegsrunde zur 3. Fußball-Liga sportlich qualifiziert. Er wird in zwei Spielen auf den Meister der Fußball-Regionalliga West 2019/20 treffen.

Abstieg aus der Regionalliga Nordost

Der Tabellenletzte wäre in jedem Fall in die NOFV-Oberliga abgestiegen, hätte die Saison ein reguläres Ende gefunden. Würde der Meister der Regionalliga in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga unterliegen, hätte auch der Vorletzte absteigen sollen. Es hätten maximal vier Mannschaften absteigen können. Das Teilnehmerfeld wäre im Falle von eventuellen „Mehrabsteigern“ in der Folgesaison auf 19 bzw. 20 Mannschaften erhöht worden.

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabelle zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs

Tabelle nach Quotientenregelung

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Der Punktabzug für den FSV Wacker 90 Nordhausen ist ab dem 19. Spieltag berücksichtigt. Alle annullierten Partien mit Beteiligung des FC Rot-Weiß Erfurt flossen nicht mit in die Statistik ein.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet. Alle gegen den FC Rot-Weiß Erfurt erzielten Tore flossen nicht mit in die Wertung ein.

Zuschauertabelle 
Die Tabelle ist nach dem Zuschauerschnitt vorsortiert.

Wissenswertes – Höchstwerte der Saison 
 Das 8:0 von Wacker Nordhausen gegen den Bischofswerdaer FV 08 vom 3. Spieltag war der höchste Sieg der Spielzeit und wurde zugleich zum neuen Ligabestwert.
 Das torreichste Spiel war mit elf Toren das 4:7 von Hertha BSC II gegen den BFC Dynamo vom 24. Spieltag.
 Die Partie von Energie Cottbus gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig vom 12. Spieltag war mit 9.544 Zuschauern die am besten besuchte.

Stadien

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Nordost 2019
2019
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020